Gary Glenwood Bauman (né le  à Innisfail, Alberta — mort le  à Calgary, également en Alberta) est un gardien de but canadien de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1958-1959 || Mintos de Prince Albert || SJHL || 25 ||  ||  ||  ||  || 104 || 4,16 || 0 || 0 || 0 || 4 ||  ||  || 240 || 10 || 2,5 ||  || 0 || 
|-
| 1959-1960 || Mintos de Prince Albert || SJHL || 55 ||  ||  ||  ||  || 212 || 3,83 || 0 || 4 || 4 || 7 ||  ||  || 420 || 28 || 4 ||  || 0 || 0
|-
| 1961-1962 || Huskies de Michigan Tech || WCHA || 25 || 24 || 1 || 0 ||  || 61 || 2,44 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1962-1963 || Huskies de Michigan Tech || WCHA || 26 || 16 || 9 || 1 ||  || 70 || 2,69 || 0 || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1963-1964 || Huskies de Michigan Tech || WCHA || 24 || 12 || 12 || 0 ||  || 67 || 2,79 || 0 || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1964-1965 || Knights d'Omaha || CPHL || 43 || 22 || 16 || 5 ||  || 159 || 3,7 || 0 || 1 || 4 || 6 || 2 || 4 || 360 || 19 || 3,17 ||  || 1 || 
|-
| 1965-1966 || As de Québec || LAH || 52 || 36 || 11 || 4 ||  || 154 || 2,94 || 0 || 4 || 2 || 6 || 2 || 4 || 360 || 25 || 4,17 ||  || 0 || 0
|-
| 1966-1967 || Canadiens de Montréal || LNH || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 5 || 2,5 || 91,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || As de Québec || LAH || 40 || 21 || 15 || 4 ||  || 128 || 3,3 || 0 || 2 || 12 || 5 || 2 || 3 || 300 || 18 || 3,6 ||  || 0 || 0
|-
| 1967-1968 || North Stars du Minnesota || LNH || 26 || 4 || 13 || 5 ||  || 75 || 3,48 || 88,6 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1967-1968 || Americans de Rochester || LAH || 3 || 0 || 2 || 0 || 140 || 10 || 4,29 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || North Stars du Minnesota || LNH || 7 || 0 || 3 || 1 || 300 || 22 || 4,41 || 86,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || South Stars de Memphis || LCH || 6 ||  ||  ||  || 360 || 30 || 5 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 ||  ||  || 23 ||  ||  ||  ||  || 93 || 3,2 || 0 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || Stampeders de Calgary ||  || 3 || 3 || 0 || 0 || 180 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 35 || 5 || 17 || 6 ||  || 102 || 3,57 || 91,2 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Transaction en Carrière
 Le , signe avec les Canadiens de Montréal comme joueur autonome. 
 Le , réclamé par les North Stars du Minnesota des Canadiens de Montréal lors du repêchage d'expansion de la LNH.
 Le , réclamé par les Canucks de Vancouver du North Stars du Minnesota lors du repêchage inversé.

Trophées 
 Première équipe d'étoiles de la WCHA en 1961-1962, 1962-1963, 1963-1964.
 Première équipe d'étoiles All-American, division Ouest de la NCAA en 1962-1963, 1963-1964.
 Match des étoiles de la LNH en 1966-1967.

Notes et références

Naissance en juillet 1940
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Michigan Tech
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des As de Québec
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des South Stars de Memphis
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Décès en octobre 2006
Décès à 66 ans